Neue Straße steht für:
 Neue Straße (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Tempelhof
 Neue Straße (Erlangen), siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen/N #Neue Straße
 Neue Straße (Radebeul), siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul-Kötzschenbroda
 Neue Straße (Schwäbisch Hall), siehe Liste der Kulturdenkmale in Schwäbisch Hall
 Neue Straße (Stavenhagen), siehe Liste der Baudenkmale in Stavenhagen
 Neue Straße (Ummanz), siehe Liste der Baudenkmale in Ummanz #Waase
 Neue Straße (Wustrow, Fischland), siehe Liste der Baudenkmale in Wustrow (Fischland)

Siehe auch:

 Neustraße
 Le Strade Nuove, Straßen in Genua